Улица Дмитрия Ульянова — российский и крымский ойконим.

Россия 
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Москве.
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Туле.
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Ульяновске.
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Санкт-Петербурге.

Крым 
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Евпатории.
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Симферополе.
 Улица Дмитрия Ульянова — улица в Севастополе.
  — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Дмитрия Ульянова — прежнее название Нижней улицы в Херсоне.